Эрик Варданян (; ) — армянский футболист, полузащитник клуба «Урарту» и национальной сборной Армении. Лучший игрок чемпионата Армении 2018/19.

Карьера

Юношеская карьера 
Будучи воспитанником ереванского «Бананца», в 2009 году 11-летний Эрик Варданян стал победителем конкурса, в котором приняли участие 204 молодых футболиста со всего мира, и получил право целый год провести в школе испанской «Барселоны».

Клубная карьера 
Первый профессиональный контракт Варданян подписал с ереванским «Пюником» в 2014 году, однако на полгода был отдан в аренду в «Мику» из Аштарака.

Летом 2019 года Варданяном интересовались московский «Локомотив» и «Ростов», однако трансфер игрока так и не состоялся. В октябре того же года футболист попал в сферу интересов екатеринбургского «Урала». Однако 24 октября стало известно о том, что футболист продлил свой контракт с «Пюником».

1 января 2020 года Варданян перешёл в «Сочи» из «Пюника» за 350 тыс. евро.

Летом 2021 года полузащитник «Сочи» присоединился к «Пюнику на правах аренды.

Дисквалификация 
27 октября 2019 года на 67-й минуте матча 12-го тура чемпионата Армении между «Араратом» и «Пюником» Варданян был удалён за грубое нарушение правил. Уходя с поля, игрок ударил соперника, нецензурно выражался и показал непристойный жест в сторону болельщиков «Арарата», а также допустил ряд оскорбительных выражений, попавших в телеэфир. По итогам заседания дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении, состоявшегося 31 октября, Варданян получил дисквалификацию сроком на шесть месяцев, а футбольный клуб «Пюник» был оштрафован на 600 тысяч драмов.

Карьера в сборной 
В составе юношеской и молодёжной сборных Армении Варданян принимал участие в отборочных турнирах чемпионатов Европы соответствующих возрастов, однако в финальные стадии соревнований армянские команды при его участии не пробивались.

Впервые в майке национальной команды Армении Варданян вышел на поле на 78-й минуте товарищеского матча против сборной Белоруссии, состоявшегося 9 ноября 2017 года, и в дебютной для себя игре забил гол.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 3 игры / 1 гол; 2 победы, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 Серебряный призёр чемпионата Армении: (1) 2018/19
 Финалист Кубка Армении: (2) 2015/16, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Армении: (1) 2015

Личные 
 Лучший игрок чемпионата Армении (по версии сайта «Armenian Soccer»): 2018/19
 Лучший молодой игрок чемпионата Армении (по версии «InStat»): 2018/19
 Лучший атакующий полузащитник чемпионата Армении (по версии сайта «Sportal.am»): 2018/19

Примечания 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Урарту»